Vilém I. Nizozemský, (Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau), z dynastie Oranžsko-Nassavských (24. srpen 1772 Haag – 12. prosinec 1843 Berlín) byl mezi léty 1815–1840 král Nizozemska, lucemburský velkovévoda a limburský vévoda, v letech 1806–1815 to byl nizozemský místodržící v exilu. Král Vilém I. byl synem nizozemského místodržícího Viléma V. Oranžského. Jako oranžský kníže a nizozemský místodržící byl nazýván Vilém VI. Oranžský.

Když se v roce 1795 nizozemských provincií zmocnila francouzská vojska, tak se spolu se svým otcem místodržícím Vilémem V. Oranžským postavil na stranu protinapoleonské koalice. Francouzi na tomto území vyhlásili Batávskou republiku a později Holandské království, které bylo v letech 1810 až 1814 připojeno přímo k Francii. Na Vídeňském kongresu v roce 1815 bylo vyhlášeno Spojené království Nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie (resp. do 1839, kdy Nizozemí její nezávislost definitivně uznalo) a Lucembursko. Po odtržení Belgie vzniklo Nizozemské království spojené až do roku 1890 personální unií s Lucemburským velkovévodstvím.

Vilém se pokoušel Belgii znovu získat, ale bez úspěchu a tak v roce 1839 Nizozemí její nezávislost definitivně uznalo. V roce 1840 abdikoval ve prospěch svého syna Viléma II. a zbytek života strávil v Berlíně, kde také v roce 1843 zemřel.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Nizozemští králové
Lucemburští velkovévodové
Limburští vévodové
Oranžsko-nasavská dynastie
Oranžská knížata
Nizozemští princové
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Protestantští panovníci
Panovníci, kteří abdikovali
Pohřbení v Královské hrobce v Nieuwe Kerk v Delftu
Narození v roce 1772
Úmrtí v roce 1843
Muži
Narození v Haagu
Úmrtí v Berlíně
Narození 24. srpna
Úmrtí 12. prosince
Osobnosti na nizozemských bankovkách
Oranžsko-nasavští princové